Чемпионат СССР по футболу 1976 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал алма-атинский клуб «Кайрата».

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

5 футболистов забили по 12 голов.

Матчи

Примечания

Ссылки 

Первая лига СССР 1976 на КЛИСФ
Первая лига СССР 1976 на сайте Wildstat http://wildstat.ru/p/2092/ch/URS_2_1976

Чемпионат СССР по футболу 1976
1976